Kejserliga ryska flottans flaggor och befälstecken är en lista över de flaggor och befälstecken som användes av den kejserliga ryska flottan från 1701 till 1917.

Flaggor och befältstecken

Kejserliga tecken

Referenser 

Rysslands militär
Sjökrigföring
Flaggor
Vexillologi
Militära insignier
Militära flaggor